Jøtun ist der Familienname folgender Personen:

Anne Jøtun, norwegische Curlerin
Hilde Jøtun, norwegische Curlerin

Siehe auch
 Jötunn, Bezeichnung für Riesen in der altnordischen Mythologie